Čechy steht für:

 tschechisch für die historische Region Böhmen
 tschechisch vereinfachend für das gesamte Tschechien
 Čechy (Slowakei), Gemeinde im Okres Nové Zámky, Slowakei
 Čechy pod Kosířem, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
 Čechy u Přerova, deutsch Tschech, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
 Čechy, deutsch Tscheche, Ortsteil von Děčín (Děčín XIX), Okres Děčín, Tschechien

Siehe auch:
 Čech (Begriffsklärung)